Sandersville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Sandersville (Georgia)
Sandersville (Misisipi)
Inglefield (Indiana), también llamada Sandersville.